Il nome Distretto di Aki si può riferire a due distretti del Giappone, in due prefetture diverse:

Distretto di Aki (Kōchi)
Distretto di Aki (Hiroshima)